Il doppio  dello  SDA Tennis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

André Ghem e Marco Trungelliti hanno battuto in finale Facundo Bagnis e Pablo Galdón 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Radu Albot /  Stéphane Robert (quarti di finale)
  André Ghem /  Marco Trungelliti (Campioni)

  Gero Kretschmer /  Alex Satschko (quarti di finale)
  Máximo González /  Diego Junqueira (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

SDA Tennis Open 2012